Костобе () — село в Жамбылском районе Жамбылской области Казахстана. Входит в состав Колькайнарского сельского округа. Код КАТО — 314045500.

Население 
В 1999 году население села составляло 376 человек (206 мужчин и 170 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 402 человека (203 мужчины и 199 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Жамбылская область)